Příjmení Hausmann nosí více významných osobností:

 Čeněk Hausmann (1826–1896) – český matematik
 Eduard Hausmann (1870–1930) – československý politik německé národnosti
 Jaroslav Hausmann (1872–1923) – český chirurg a porodník, propagátor sportů, průkopník cyklistiky v Čechách, sportovní novinář, spoluzakladatel a druhý předseda SK Slavia Praha
 Josef Hausmann (* 1953) – český biofyzik, tlumočník a spisovatel
 Raoul Hausmann (1886–1971) – rakouský fotograf, spisovatel, teoretik, sochař a autor koláží a fotomontáží
 Robert Hausmann (1852–1909) – německý violoncellista, hudební skladatel, editor a pedagog
 Václav Vlastimil Hausmann (1850–1903) – český hudební skladatel a publicista

podobné příjmení
 Haussman